Жарцы — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Жарцы — вымышленная деревня, жители которой в Отечественной войне 1812 года проявили храбрость в борьбе с Наполеоном, за что позже были «награждены» плетьми. Деревня и события, в ней якобы происходившие, являются собирательным образом многочисленных подобных историй.
 Жарцы — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Жарцы — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Жарцы — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Жарцы — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.